Српска лига Запад у сезони 2020/21. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Након претходне сезоне која је завршена без одигравања свих кола, поред тога да су све остале лиге истог нивоа такмичења проширене, у овој сезони лига и даље броји 18 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су четири зоне — Западно-моравска зона, Колубарско-мачванска зона, Подунавско-шумадијска зона и Шумадијско-рашка зона.

Систем такмичења 
Лига у овој сезони броји 18 клубова. Такмичење се одвија по двоструком бод систему у 36 кола. Ова сезона је прва да освајач лиге нема унапред резервисано место у следећој сезони Прве лиге Србије, него ће морати кроз одигравање квалификационих мечева са победницима осталих српских лига да омогући квалификовање у виши ранг.

Промене у саставу лиге

Клубови у сезони 2020/21.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Западне Србије — званични сајт
 Српска лига Запад на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Запад
Запад